Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2012 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Svetlana Kuznecova in Vera Zvonarjova sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (drugi krog, poškodba)
 Liezel Huber /  Lisa Raymond (četrtfinale)
 Vania King /  Jaroslava Švedova (četrtfinale)
 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (tretji krog)
 Marija Kirilenko /  Nadja Petrova (tretji krog, poškodba)
 Sania Mirza /  Jelena Vesnina  (polfinale)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (polfinale)
 Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (tretji krog)

<ol start=9>
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(drugi krog)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(drugi krog)
  Sara Errani /  Roberta Vinci ''(finale)
  Jarmila Gajdošová /  Bethanie Mattek-Sands ''(tretji krog)
  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja ''(drugi krog)
  Hsieh Su-wei /  Galina Voskoboeva ''(drugi krog)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears ''(prvi krog)
  Vera Duševina /  Shahar Pe'er ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrtfinale

|RD1-seed01=3
|RD1-team01= V King  J Švedova
|RD1-score01-1=1
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= K Barrois  A-L Grönefeld
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=1

|RD1-seed03=Alt
|RD1-team03= L Dekmeijere  M Kondratieva
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= S Jones  B Bobusic
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= M Barthel  A Keothavong
|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=7<sup>7
|RD1-score05-3=5
|RD1-seed06=
|RD1-team06= P Martić  K Mladenovic
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6<sup>3
|RD1-score06-3=7

|RD1-seed07=
|RD1-team07= K Date-Krumm  S Zhang
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=14
|RD1-team08= S-w Hsieh  G Voskoboeva
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=10
|RD1-team09=
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=3
|RD3-score04-3=6

|RD4-seed01=3
|RD4-team01= V King  J Švedova
|RD4-score01-1=5
|RD4-score01-2=2
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=7
|RD4-team02=

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2012